Jako arcibiskup prešovský může být označen:

 řeckokatolický archeparcha prešovský
 pravoslavný arcibiskup prešovský a Slovenska